La Coppa delle Coppe 1997/1998 è la ventiseiesima edizione del secondo torneo pallavolistico europeo per importanza dopo la Champions League ed è stato organizzato come di consueto dalla Confédération Européenne de Volleyball (CEV).
Hanno partecipato a questa edizione 27 squadre provenienti da 27 Federazioni diverse.
Il torneo è stato vinto dall'Alpitour Traco Cuneo, alla sua seconda affermazione in questa manifestazione.
Si tratta della quattordicesima vittoria di una squadra italiana in questa competizione.

Formula
La formula prevede 4 fasi:
 Qualification phase: 13 squadre si affrontano in due turni ad eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno.
 Maine phase – fase a gironi: le 8 squadre qualificate più 8 qualificate di diritto vengono divise in due gironi da 8, disputati con la formula del girone all’italiana.
 Final four: le prime due di ogni girone si qualificano alla Final Four, disputata a Cuneo (Italia). Prevede Semifinali, Finale per il 3º e 4º posto e Finale per il 1º e 2º posto, con gare di sola andata.

Squadre partecipanti

Squadre ammesse al 1st Round

 Båtsfjord SK
 Gentofte Volley
 Studenti Tirana

 Stredo Strasheni
 Paphyakos Paphos
 Squadra sconosciuta

Squadre ammesse al 2nd Round

 TV Amriswil
 Castelo da Maia GC
 Remote It Zwolle
 Akademicar Zagreb
 Halkbank Ankara
 Stilon Gorzow
 PPS Espoo

 SKA Minsk
 Matador Púchov
 
 Aero Odolena Voda
 Medikémia Szeged
 Partizan Beograd

Squadre ammesse alla Main Phase

 OK Maribor
 ASV Dachau
 Olympiacos Pireo
 GS Gran Canaria

 Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg
 Impexagro Sport Čerkasy
 AS Cannes
 Alpitour Traco Cuneo

1st round

2nd Round

Maine phase

Risultati

Classifiche

Final Four

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 1997
Pallavolo nel 1998
 1997-1998